Серка Бланка има више значења:

 Серка Бланка, Лос Камачос (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серка Бланка (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серка Бланка (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику